Edin Džeko (n. 17 martie 1986) este un jucător bosniac de fotbal care evoluează pe post de atacant la echipa italiană Inter Milano. A ajuns la City de la VfL Wolfsburg, pentru suma de 27,5 de milioane de lire sterline, un record pentru un jucător din Bundesliga.

Este de asemenea component al echipei naționale de fotbal a Bosniei-Herțegovina. În decembrie 2009 a fost numit fotbalistul bosniac al anului.

Palmares 
Wolfsburg
 Bundesliga: Campion al Germaniei în sezonul 2008–09

Manchester City FC
English Premier League 2013-14
Individual
 Bundesliga: fotbalistul german al sezonului 2008–09
 Bundesliga: golgheterul sezonului 2009–2010 cu 22 de goluri
 Locul 13 la Balonul de Aur 2009
 Jucătorul bosniac al anului

Statistici

Club

Note

Legături externe 

    Site oficial
  Statisticile carierei pe Fussballdaten.de
 Profilul lui Edin Džeko pe site-ul Bundesligii
 
 
 Profilul jucătorului  la ESPN

Nașteri în 1986
Bosniaci în viață
Fotbaliști bosniaci
Fotbaliști internaționali bosniaci
Atacanți
Fotbaliști ai Manchester City FC
Fotbaliști ai cluburilor din Cehia
Fotbaliști ai cluburilor din Germania
Fotbaliști ai Premier League
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Fotbaliști ai VfL Wolfsburg